Naajalissuaq bezeichnet:
 Naajalissuaq (Insel, Qaanaaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Naajalissuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland